Alpu (district), een district van de Turkse provincie Eskişehir
Alpu (stad), de hoofdplaats van het district